Bonança pode ser:

Topônimos
 Bonança - um município brasileiro do Estado de Minas Gerais,
 Bonança (distrito) - um  distrito de Moreno,
 Bonança (bairro) - um  bairro de Osasco, ou
 Bonança (canção) - uma  canção de Xinapp.
 Bonança (álbum) - disco da banda Os Cantores de Cristo

Desambiguação